Ariano Suassuna – drammaturgo, poeta e politico brasiliano
 João Suassuna – politico brasiliano
 Mestre Suassuna – artista marziale brasiliano